Personaggi di Star Trek - La serie classica
 Personaggi di Star Trek: The Next Generation
 Personaggi di Star Trek: Deep Space Nine
 Personaggi di Star Trek: Voyager
 Personaggi di Star Trek: Enterprise
 Personaggi di Star Trek: Discovery
 Personaggi di Star Trek: Picard

 Personaggi di Star Trek – personaggi della serie animata